Lijn S kan verwijzen naar een van de volgende shuttle-metrolijnen van New York:
 42nd Street Shuttle
 Franklin Avenue Shuttle
 Rockaway Park Shuttle